Александр Бороздин:
 Бороздин, Александр Дмитриевич (1880—1942) — русский художник-иконописец, главный художник иконописной мастерской Его Императорского Величества.
 Бороздин, Александр Корнилиевич (1863—1918) — российский историк литературы.